Чи Ченг (1970—2013) — американский музыкант.
 Чи Ченг (правильнее Цзи Чжэн) (род. 1944) — тайваньская легкоатлетка.